Svenska Futsalligan 2019/2020 var den sjätte säsongen av Svenska Futsalligan, redan efter en säsong utan SM-slutspel, så infördes det igen, efter önskemål av klubbarna. Kvartsfinaler och semifinaler spelades i dubbelmöten, medan finalen spelades över en match där det högst rankande laget i grundserien fick hemmaplan. Ligan har även minskats från 14 till 12 lag.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Ackumulerat slutresultat 6–6. AFC Eskilstuna avancerade till semifinal efter straffsparksläggning.

IFK Göteborg avancerade till semifinal efter förlängning med det ackumulerade slutresultatet 9–7.

IFK Uddevalla avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 10–5.

Hammarby IF avancerade till semifinal med det ackumulerade slutresultatet 8–3.

Semifinaler

IFK Göteborg avancerade till final efter förlängning med det ackumulerade slutresultatet 27–6.

Ackumulerat slutresultat 7–7. Hammarby IF avancerade till final efter straffsparksläggning.

Final

Källor
 Officiell hemsida

Referenser

Futsal i Sverige
Sport i Sverige 2019
Sport i Sverige 2020